

Geografia 
 San Daniele del Friuli – comune italiano in provincia di Udine
 San Daniele Po – comune italiano in provincia di Cremona
 San Daniele del Carso – località nel comune di Comeno, Slovenia
 Monte San Daniele – collina nei pressi di Gorizia

Santi e beati
 San Daniele (VII secolo a.C.) – profeta dell'Antico Testamento, celebrato il 21 luglio
 San Daniele di Padova (o San Daniele diacono, †168) –  patrono della città di Padova, celebrato il 3 gennaio
 San Daniele di Cesarea (†309) – martire a Cesarea (Palestina) con altri quattro cristiani e santi, celebrato il 16 febbraio
 San Daniele di Nicopoli (†320) – martire con altri 44 cristiani a Nicopoli in Armenia, celebrato il 10 luglio
 San Daniele di Persia (†344) – martire in Persia, celebrato il 21 febbraio
 San Daniele lo Stilita (†493) – sacerdote e stilita, celebrato l'11 dicembre
 San Daniele vescovo (†584) – vescovo di Bangor (Northumbria), celebrato l'11 settembre
 San Daniele abate (†621) – abate a Bangor in Northumbria, celebrato il 22 novembre
 San Daniele martire ( ? ) – venerato a Lodi, celebrato il 22 aprile
 San Daniele di Gerona (IX secolo) – eremita spagnolo, celebrato il 29 aprile
 San Daniele Fasanella (†1227) – francescano, martire a Ceuta in Marocco con altri sei confratelli, celebrato il 10 ottobre
 San Daniele Comboni (†1881) – celebrato il 10 ottobre
 Beato Daniele monaco (XII secolo) – cistercense, celebrato il 26 dicembre
 Beato Daniele di Ungrispach (†1441) – martire (morì assassinato in Venezia) camaldolese, celebrato il 31 marzo
 Beato Daniel Brottier (†1936) – missionario della Congregazione dello Spirito Santo, si impegnò successivamente ad aiutare gli orfani e i militari che combatterono la prima guerra mondiale, celebrato il 28 febbraio
San Daniele dell’Arci

Altro 
 Prosciutto di San Daniele – prosciutto crudo
 San Daniele – scultura di Donatello
 San Daniele – specialità gastronomica siciliana

Pagine correlate 
 Chiesa di San Daniele